Ташкент — многозначный термин.

Топоним 
 Ташкент — город, столица Узбекистана.
 Ташкент — город и одноимённый округ в Турции.
 Ташкент — деревня на территории частично признанной Турецкой Республики Северного Кипра.
 Ташкент — посёлок городского типа в Мирзаабадском районе Сырдарьинской области Узбекистана.
 Ташкент — деревня в Татышлинском районе Башкортостана, входит в состав Курдымского сельсовета.
 Ташкент — станция ташкентского метрополитена.

Суда 
 «Ташкент» — вооружённый пароход Аральской флотилии Российской империи.
 «Ташкент» — вооружённый пароход, советский военный корабль Волжской военной флотилии времён гражданской войны.
 «Ташкент» — пароход торгового флота Российской империи, после начала Великой Отечественной войны вооружённый 47-мм пушкой и использовавшийся в качестве транспортного судна.
 «Ташкент» — советский лидер эскадренных миноносцев, принимавший участие в Великой Отечественной войне.
 «Ташкент» — советский противолодочный корабль.

См. также 
 Дашкенд — наименование села Айрк до 1995 года.

Примечания